Le KK Crvena Zvezda Beograd est la section basket-ball du club omnisports de l'Étoile rouge de Belgrade. Le club participe à la première division du championnat de Serbie de basket-ball et à la Ligue adriatique.

Historique 

Lors de la saison 2013-2014, le club atteint les demi-finales de l'EuroCoupe.

En , le club est temporairement interdit de recrutement pendant une enquête de l'EuroLigue sur des retards de paiement de salaires.

Palmarès 

Le palmarès international est :
 Vainqueur de la Coupes de coupes : 1974
 Vainqueur de la Ligue adriatique : 2015, 2016, 2017, 2019 et 2021
 Finaliste de la Coupes de coupes : 1972, 1975
 Finaliste de la Coupe Korać : 1984, 1998

Le palmarès national est :

 Championnat national  (21) : 
 RSF de Yougoslavie (12) : 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1969, 1972
 RF de Yougoslavie (3) : 1993, 1994, 1998
 Serbie-Monténégro, puis Serbie (6) : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021
 Coupe nationale  (11) : 1971, 1973, 1975, 2004, 2006, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021 et 2022

Personnalités et joueurs du club

Entraîneurs successifs 

Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1945.

Effectif 2021-2022

Joueurs emblématiques

Liens externes 

  Site officiel

Notes et références 

Club de basket-ball à Belgrade
Club sportif fondé en 1945
Basket-ball